Szczyty bezeichnet Dörfer in Polen:
 Szczyty (Działoszyn), ein Dorf der Gmina Działoszyn im Powiat Pajęczański der Woiwodschaft Łódź
 Szczyty (Poddębice), ein Dorf der Gmina Poddębice im Powiat Poddębicki der Woiwodschaft Łódź
 Szczyty (Białobrzegi), ein Dorf der Gmina Białobrzegi im Powiat Białobrzeski der Woiwodschaft Masowien
 Szczyty (Baborów) (dt. Tscheidt), ein Dorf der Gmina Baborów im Powiat Głubczycki der Woiwodschaft Opole